Sütő ist der Familienname folgender Personen:

 András Sütő (1927–2006), ungarischer Schriftsteller
 Irén Sütő (1926–1991), ungarische Schauspielerin
 József Sütő (* 1937), ungarischer Langstreckenläufer
 Sára Sütő (* 1994), ungarische Handball- und Beachhandballspielerin

Sutō ist der Familienname folgender Personen:

 Sutō Hideo (1898–1981), japanischer Politiker
 Naoki Suto (* 2002), japanischer Fußballspieler